Een bakkerijmuseum is een museum dat voorwerpen bevat die gerelateerd zijn aan het beroep van bakker.

Bakkerijmuseum De Meelzolder in het voormalige pand van Bolletje te Almelo
Bakkerijmuseum (Geel), een bakkerijmuseum te Geel
Bakkerijmuseum Veurne, gelegen te Veurne aan de Vlaamse kust
Nederlands Bakkerijmuseum te Hattem
Bakkerij- en ijsmuseum in Nijverdal
Bakkerijmuseum (Kortrijk) (2001-2014), voormalig museum in Kortrijk
Museum nabij windmolen De Grenswachter te Luyksgestel
Een deelmuseum van het Museactron te Maaseik
Bakkerijmuseum 'De Oude Bakkerij' te Medemblik
Een museum in het Iwema-Steenhuis te Niebert
Bakkerijmuseum (Oosterhout), een bakkerijmuseum te Oosterhout
Een verzameling bij de Bakkersmolen te Wildert
In de Gecroonde Duyvekater aan de Zaanse Schans
Marleetjeshof, Bakkerijmuseum te Roggel
Bakkersmuseum Dilbeek